Ле́опольд Ки́льхольц (; 9 июня 1911, Базель — 4 июня 1980, Цюрих) — швейцарский футболист, нападающий. Автор первого гола, забитого сборной Швейцарии на чемпионате мира. Является рекордсменом чемпионата Швейцарии по количеству голов за один сезон — 40 мячей. Был известен тем, что играл в очках из безосколочного стекла.

Карьера

Клубная 
Кильхольц начал свою карьеру в клубе «Олд Бойз», через год он перешёл в «Блэк Старс», а спустя два года в «Базель». В 1932 году Кильхольц покинул «Базель» и присоединился к клубу «Серветт». С «Серветтом» под руководством главного тренера клуба Карла Раппана Кильхольц в первый же сезон выиграл титул чемпиона Швейцарии, а через год повторил этот успех, присовокупив к нему и звание лучшего бомбардира чемпионата с 40 голами.

В 1935 году Кильхольц перешёл в «Берн», где был играющим тренером, а затем ушёл в «Реймс», игравший во второй французской лиге. В «Реймсе» швейцарец провёл всего 7 матчей, выходя на поле в каждом и забив два мяча. После этого Кильхольц возвратился на родину, где играл за «Санкт-Галлен», а завершил карьеру в «Янг Феллоуз».

В сборной 
В сборной Швейцарии Кильхольц дебютировал в ноябре 1933 года. А через год поехал на чемпионат мира, где на 7-й минуте матча с Нидерландами забил первый гол швейцарцев в истории мундиалей, а всего на том турнире забил 3 гола. С 1933 по 1935 год Кильхольц играл за Швейцарию в кубке Центральной Европы, где забил 7 голов в 5-ти играх, три из которых в ворота Венгрии. В 1938 году Кильхольц поехал на чемпионат мира, но на поле ни разу не вышел. Свой последний матч за сборную Кильхольц провёл в мае 1938 года против Бельгии.

Итого: 17 матчей / 12 голов; 5 побед, 2 ничьих, 10 поражений.

Достижения

Командные 
 Чемпион Швейцарии: 1933, 1934

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Швейцарии: 1934
 Лучший бомбардир Кубка Центральной Европы: 1935
 Рекордсмен чемпионата Швейцарии по количеству голов в одном сезоне: 40 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 Статья на blogspot.com 
 Профиль на worldfootball.net 
 Swiss Players in France 
 Switzerland - Record International Players 
 Матчи Леопольда Кильхольца за сборную на сайте European Football 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Футбольные тренеры Швейцарии
Тренеры сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Серветт»
Игроки ФК «Берн»
Игроки ФК «Реймс»
Игроки ФК «Санкт-Галлен»
Тренеры ФК «Берн»
Тренеры ФК «Реймс»